Оса́да:
 Осада — военная блокада города или крепости.
 Осада — административно-военные районы в средневековой России в составе уездов.
 Осада (старорусское) — название русского поселения на чужбине, колония.
 Осада — сельское поселение в Великом княжестве Литовском.

Искусство 
 «Осада» — югославский фильм Бранко Марьяновича, 1956 года.
 «Осада» — таджикский фильм о гражданской войне, 1969 года.
 «Осада» — грузинский фильм, 1969 года.
 «Осада» — американский фильм-драма режиссёра Эдварда Цвика, 1998 года.
 «Осада» — кроссовер-серия комиксов, опубликованная издательством «Marvel Comics» в 2009—2010 годах.
 «Осада» — американский боевик режиссёра Эдварда Дрэйка, 2021 года.

См. также 
 Операция «Осада»